Sony Xperia Z5 Premium — смартфон компании Sony Mobile, работающий на базе Android, представленный 2 сентября 2015 года на выставке IFA 2015.

Особенности 
Главным отличием Xperia Z5 Premium от уменьшенной модели является экран с разрешением 4K (3840 х 2160), что дает плотность пикселей 806 ppi.

Корпус смартфона выполнен из окрашенной стали, а не из алюминия, как у обычной модели.

Присутствует сканер отпечатка пальцев, встроенный в кнопку включения. Для сканирования используется ультразвук, что позволяет получать объёмную 3D модель отпечатка.

Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP65/68. Несмотря на это разъём MicroUSB не прикрыт заглушкой.

История

До анонса 
Ещё до официальной презентации устройства ходило много слухов и утечек, демонстрирующие внешний вид устройства, а также его технические характеристики и название.

Анонс 
Презентация Sony Xperia Z5 Premium прошла 3 сентября 2015 года на всемирной электронной выставке IFA 2015. Во время анонса были представлены Xperia Z5, Xperia Z5 Premium и Xperia Z5 Compact.

После анонса 
Смартфон появился в продаже по всему миру в начале октября 2015 года по цене 800 евро.

Технические характеристики 
Вычислительная система смартфона Sony Xperia Z5 Premium построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 810 в паре с тремя Гб оперативной памяти; графическим ядром является Adreno 430.

Экран Triluminos Display для мобильных устройств, диагональю пять с половиной дюйма, 4К UHD — 3840 пикселей по горизонтали × 2160 пикселей по вертикали (на основе стандарта SID), имеет плотность 806 пикселей/дюйм.

Разрешение основной камеры с 1/2,3-дюймовой 23-мегапиксельной матрицей Sony Exmor RS для мобильных устройств со светодиодной вспышкой, гибридным автофокусом, оптической стабилизацией, 5-кратным масштабированием Clear Image, 8-кратным цифровым масштабированием и возможностью съёмки 4К видео с частотой кадров 30 кадров/секунду, составляет 23 Мп.

Фронтальная камера смартфона, с матрицей Sony Exmor R для мобильных устройств, возможностью записи видео в формате Full HD, технологией стабилизации видео SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode имеет широкоугольный объектив G Lens (25 мм) и разрешение 5 Мп.

Программное обеспечение 
Sony Xperia Z5 Premium работает на операционной системе Android 5.1 с фирменной оболочкой Sony Xperia UI.

В феврале 2016 года выпущено обновление до Android 6.0.1, затем выпущено обновление до версии 7.0 (версия сборки 32.3.A.0.376)

Для просмотра видео в 4К, не имеющих такого разрешения предусмотрена функция, повышающая разрешение видеоролика. Также возможно сохранение отдельных кадров видео в разрешении 8 Мп во время съёмки или просмотра видео.

Производителем заявлено время работы около двух дней благодаря режиму экономии заряда STAMINA. Поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0.

Доступные варианты 
Sony Xperia Z5 Premium доступен в чёрном, белом и золотом цвете. Во всех трёх вариантах расцветки рамки экрана имеют чёрный цвет.

Внутренняя память может составлять только 32 ГБ (из которых около 5 ГБ отведено для встроенного программного обеспечения) с возможностью расширения картой памяти до 200 ГБ.

Кроме того, на рынок выпущена модель позволяющая использовать две SIM-карты в формате Nano SIM,
Xperia Z5 Premium Dual.

Несколько разнящиеся по характеристикам работы с сотовыми сетями модели Xperia Z5 Premium Dual выпускаются под индексами E6833 и E6883.

См. также 
 iPhone 6
 Android
 Sony Xperia Z3
 LG G5
 Snapseed

Примечания 

Смартфоны на Android
Sony Xperia
Мобильные телефоны Sony